Příjmení Kubů může označovat:

 Eduard Kubů (* 1951) – český historik
 František Kubů (* 1953) – český historik
 Lubomír Kubů (* 1929) – český vysokoškolský pedagog